Allport může být:

místo
 Allport (Arkansas)
 Allport (Pensylvánie)

příjmení
 Alan Allport (* 1970) – britský historik
 Alfred Allport (1867–1949) – anglický ragbista
 Christopher Allport (1947–2008) – americký herec
 Floyd Allport (1890–1978) – americký psycholog
 Gordon Allport (1897–1967) – americký psycholog
 James Joseph Allport (1811–1892) – anglický podnikatel
 Morton Allport (1830–1878) – tasmánský přírodovědec
 Samuel Allport (1816–1897) – anglický petrolog